{{Info/Taxonomia
 |cor           = lightgreen
 |nome          = Acalypha 'Fairy Dust |imagem        = 
 |imagem_legenda = 
 |estado        = 
 |reino         = Plantae
 |divisão       = Magnoliophyta
 |classe        = Magnoliopsida
 |ordem         = Malpighiales
 |família       = Euphorbiaceae
 |género        = Acalypha
 |espécie       = Acalypha 'Fairy Dust' |binomial      = Acalypha 'Fairy Dust |binomial_autoridade = 
 |sinónimos     = 
}}Acalypha 'Fairy Dust' é uma espécie de flor do gênero Acalypha, pertencente à família Euphorbiaceae.

Acalypha